Деніс Шасе (;  7 лютого 1970, Монреаль, Квебек, Канада) — канадський хокеїст, нападник.

Життєпис 
Свою кар'єру хокеїста почав у клубах Головної юніорської хокейної лізі Квебеку: «Сен-Жан Касторс», «Верден юніорс Канадієнс» та «Драммонвіль Вольтіжерс». Влітку 1991 як вільний агент перейшов до клубу АХЛ «Галіфакс Цитадельс».

У сезоні 1993/94 Деніс дебютував у складі клубу НХЛ Сент-Луїс Блюз, за який провів 92 матчів за три роки. У 1995 році канадець перейшов до Вашингтон Кепіталс, а відігравши три матчі опинився у Вінніпег Джетс. Не дуже добре склався для Шасе сезон 1996/97, розпочав у Оттава Сенаторс, а завершив у клубах ІХЛ.

Сезон 1997/98 провів у німецьких клубах «Адлер Мангейм» та «Аугсбург Пантерс», куди він потрапив через обмін на Майка Хадсона, треба відзначити, що у складі «орлів Мангейму» за той сезон він отримав золоту нагороду чемпіона Німеччини.

Завершив свою кар'єру у Британській елітній лізі, де грав за клуби: «Брекнелл Біз» (два сезони) та «Кардіфф Девілс» (один сезон).

Нагороди та досягнення 
1998 чемпіон Німеччини у складі «Адлер Мангейм»

Статистика

Посилання 
Профіль на hockeydb.com  
Профіль на eurohockey  

Канадські хокеїсти
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Вінніпег Джетс»
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Хокеїсти «Аугсбург Пантерс»
Хокеїсти «Брекнелл Біз»
Хокеїсти «Кардіфф Девілс»